Homewood (Alabama)
 Homewood (Califòrnia)
 Homewood (Illinois)
 Homewood (Pennsilvània)
 Homewood Canyon-Valley Wells, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Thomas Homewood (East Peckham, Kent, 1881 – West Ham, Londres, 1945), esportista anglès